Mistrzostwa świata w squashu mężczyzn (ang. WSF Men's World Team Squash Championships) – międzynarodowy turniej squashu dla męskich reprezentacji narodowych organizowany przez Światową Federację Squasha (WSF) (zwanej wcześniej do 1992 roku International Squash Rackets Federation (ISRF)). Pierwsze mistrzostwa wystartowały w dniach 9-15 sierpnia 1967 roku w Melbourne, w których uczestniczyło 6 męskich drużyn narodowych. Rozgrywki odbywają się od 1977 regularnie co dwa lata. Najwięcej tytułów mistrzowskich zdobyła reprezentacja Australii.

Wyniki

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii Mistrzostw świata na podium oficjalnie stawało w sumie 12 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Australia, która zdobyła złote medale mistrzostw 8 razy.

Stan na grudzień 2018.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Światowej Federacji Squasha (WSF)

!